ЛВ:

 ЛВ — серия советских грузовых паровозов
 Лв. или Лев. — Книга Левит, третья книга Пятикнижия (см. также сокращения в Библии)
 ЛВ — лазерное воздействие
 ЛВ — лампа выпрямительная
 ЛВ — Луи Виттон
 ЛВ — ламповый выпрямитель
 ЛВ — левое вращение
 ЛВ — летучее вещество
 лв — обозначение болгарского лева